Percy Jackson (personage)
 Percy Jackson en de Olympiërs